Ганимед може да се отнася за:
 Ганимед, спътник на Юпитер
 Ганимед, герой от древногръцката митология